Shipyard Island ist der Name folgender Flussinseln:

 Shipyard Island (Yukon), Insel im Yukon River
 Shipyard Island, anderer Name für Werftinsel, Insel in der Weser